Ladendorf steht für: 
 Ladendorf, Marktgemeinde im Bezirk Mistelbach in Niederösterreich

Ladendorf ist Familienname von
 August Ladendorf (1814–1886), deutscher Revolutionär 1848/49, Verwalter des Revolutionsfonds
 Heinz Ladendorf (1909–1992), deutscher Kunsthistoriker
 Otto Ladendorf (1873–1911), deutscher Philologe
 Wilhelm Ladendorf (1898–1974), deutscher Politiker (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 
Siehe auch
 Ladendorff